Ferrari Dino 206 GT – modello da strada prodotto dal 1967 al 1969
 Ferrari Dino 206 SP – modello da competizione prodotto nel 1965
 Ferrari Dino 206 S – modello da competizione prodotto nel 1966